Humiria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Humiria ingår i familjen Humiriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Humiria